Ocelot u Ocelote o similar, puede hacer referencia a:

Zoología 
 Ocelote (Leopardus pardalis), felino que vive en América del Sur y América Central.

Informática 
 Ocelot, un sistema de gestión de bases de datos relacional libre, enteramente realizado por Peter Gulutzan.

Personas y personajes 
 Michel Ocelot, un escritor y director de cine francés.
 Revolver Ocelot, un personaje de ficción de la serie de videojuegos Metal Gear, creada por Hideo Kojima para Konami.
 Liquid Ocelot, un personaje de ficción de la serie de videojuegos Metal Gear, que es fusión de dos personajes, por una parte el cuerpo de Revolver Ocelot y por otro lado el espíritu de Liquid Snake.